В основу устройства Международной космической станции (МКС) заложен модульный принцип. Сборка МКС происходит путём последовательного добавления к комплексу очередного модуля или блока, который соединяется с уже доставленным на орбиту.

На конец 2021 года в состав станции входит 16 основных модулей: российские — «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет», «Наука», «Причал»; американские — «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо»; европейский «Коламбус»; японский «Кибо» (состящий из двух частей); экспериментальный модуль «BEAM», три стыковочных адаптера IDA, четыре пары больших солнечных панелей американского сегмента, установленных на ферменной конструкции. Масса МКС составляет около 420 тонн. Размеры — 108,4 на 74 метра.

Собирать МКС начали в ноябре 1998 года. Первым на орбиту российской ракетой «Протон» был отправлен модуль «Заря», а через две недели шаттл Endeavour доставил к нему американский модуль «Unity» и два стыковочных адаптера. Строительство полной станции потребовало более 40 полётов.

В статье описывается последовательность сборки основных компонентов МКС.

График сборки 
Компоненты, выделенные жирным шрифтом, уже являются частью станции. 
Все перечисленные ниже числа являются ориентировочными и показывают только «стартовые» значения.

Планируемые компоненты

Фотогалерея этапов сборки МКС

См. также 
 Международная космическая станция

Примечания

Ссылки 
 РКК «Энергия»: «Этапы развёртывания МКС»
 Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах: Хронология сборки орбитального комплекса МКС
 «Назад в будущее»: «Космический дом — Международная космическая станция»
 ESA: Building the ISS
 Unofficial Shuttle Launch Manifest
 ISS Assembly Animation 

Международная космическая станция